Orthodox es una banda española de doom metal que nació como power trio en 2004 en Sevilla, aunque de 2014 a 2018 ejercen como dúo. Con un espíritu de experimentación que los ha llevado a desarrollar un estilo propio influenciado por el folclore local o músicas primitivas, se definen como una banda más allá de etiquetas y que busca su propio camino. Aun siendo su música recurrentemente asociada a etiquetas tan eclécticas como metal experimental, free jazz, avant-garde, etcétera, ellos afirman ser una banda de metal con inquietudes. Paralelamente, sus miembros desarrollan actividad musical en otras bandas, como Hidden Forces Trio, Sputnik Trio, Pylar, Blooming Látigo, Jacob o Larsen C and the Millennials, entre otras.

Historia 
En 2004, Ricardo Jiménez (guitarra eléctrica) y Marco Serrato (bajo, contrabajo, voz), amigos desde la infancia, buscando una expansión creativa que su banda Degüello no les proporcionaba, unen fuerzas con Borja Díaz (percusión) y comienzan su andadura como Orthodox. Marco y Ricardo tenían una trayectoria musical previa en bandas como Tierra (Marco) y The Forge (Ricardo), siempre en torno al sonido stoner y distintas variantes del metal extremo.

Los ensayos comienzan en noviembre de 2004 y la química surge de inmediato. En abril de 2005 graban una maqueta con la que consiguen llamar la atención de los sellos Alone Records en España y el norteamericano Southern Lord de Greg Anderson. En noviembre de ese mismo año se graba su primer LP, Gran Poder, que ve la luz el día de Reyes de 2006 y en marzo es citado como disco del mes por Julian Cope. La banda sorprende con su sonido oscuro y pesado, de afinaciones graves, que se arrastra con mantras regidos por cadencias musicales reminiscentes de otras eras. Asimismo, el uso de simbolismo cristiano en distintos aspectos de su música y puesta en escena, el paganismo o la mitología entre otros temas, elude las temáticas habituales y supone un soplo de aire fresco en la escena musical nacional.

Es característico en esta época que salen a escena con iluminación lúgubre y vistiendo las túnicas de penitente de las cofradías religiosas sevillanas como medio para provocar la abstracción de la experiencia visual y que el espectador pueda focalizar aún más su atención en la experiencia sonora.

Sumados a Gran Poder, sus dos siguientes discos, Amanecer en la puerta oscura (2007, Alone/Southern Lord) y Sentencia (2009, Alone Records) suponen una trilogía con la que el trío sevillano sublima este compendio de tradiciones arcanas y atávicas, folclore local y densidad musical."La evolución de los tres primeros álbumes de Orthodox, que culminan en Sentencia, podría parecer anárquica, pero Serrato afirma que no es así, aludiendo a un claro plan conceptual: 'Desde el principio vimos clara la trilogía: Gran Poder se remonta al paganismo oscuro y al nacimiento de la religión; Amanecer en la Puerta Oscura trata de la llegada de la luz, el apogeo de esa espiritualidad, las dudas...; Sentencia es la autodestrucción, de cómo el cristianismo muere engullido por su propia luz (...)'."

Ya en Amanecer en la Puerta Oscura, Borja, Marco y Ricardo empiezan a adentrarse en esos terrenos improvisatorios que muchos han catalogado más tarde como free jazz o ambient, sin dejar de lado los mastodónticos drones doom o sludge de Gran Poder; esto se acentúa en Sentencia, así como el aspecto del paganismo religioso como tema, resultando un disco poderoso que rehúye los convencionalismos del metal tanto a nivel técnico como en su propuesta conceptual.

Entre 2006 y 2012, además de realizar giras por España y el extranjero, pisan escenarios en numerosos festivales como Hellfest, Kraak, Roadburn, Amplifest, Supersonic o Primavera Sound, y abren para artistas de la talla de Corrosion of Conformity, Voivod o Scott Kelly de Neurosis. En su recorrido por el panorama musical underground acaban hermanándose con bandas como Adrift, Moho, Monarch, Viaje a 800 o Warchetype, colaborando en la formación de una suerte de escena musical alternativa en el país.

En abril de 2008 participan con el tema de 18 minutos y medio Heritage en el split Four Burials, disco editado por el sello norteamericano Battle Kommand Records y del que salieron 500 copias en vinilo.

En este periodo comienza su colaboración con el bailaor Israel Galván en el espectáculo El final de este estado de las cosas, que de forma ocasional les ha estado llevando por escenarios en diversos países entre 2007 y 2012 junto a los cantaores Inés Bacán y Fernando Terremoto. El artista flamenco los incluye en su espectáculo siguiendo uno de los "principios" que ha tenido la banda desde su creación: romper barreras, abrir estructuras preestablecidas. Según el propio bailaor:"Este grupo de heavy metal se llama Orthodox y tienen un peso a su manera, que para mí coincide con el peso que tiene el flamenco. (...) En un concierto de flamenco se tiene menos libertad, pero cuando se quiere tratar un tema específico en un espectáculo, como ocurre en El final de este estado de cosas, (...) es necesario rodearse de todos los extremos que se puedan tener hoy en día, ya que es muy diferente un concierto de flamenco a un trabajo con un tema específico llevado a cabo desde el flamenco."

Su cuarto álbum ve la luz en 2011, de nuevo de la mano de Alone Records. Baal es un disco más doom y convencional, en el que Borja, Marco y Ricardo se despojan del hábito del jazz experimental en busca de un repertorio más asequible para el directo.

En 2013 Alone Records edita Conoce los caminos, una recopilación de descartes, caras B y versiones que la banda decide sacar por sus fanes y que también contiene piezas originales. Ese mismo año se edita un directo grabado en la sala sevillana Der Fliegende Holländer, concierto en el que Borja y Marco van a tocar con Hidden Forces Trio y acaban haciendo algunos temas de Orthodox con Ricardo y una jam con la colaboración de David Cordero de Jacob. Lo saca el por entonces recién nacido sello sevillano Knockturne.

Por esta época se producen dos cambios significativos en la banda: Orthodox aparca los hábitos de penitente, que paulatinamente habían ido relegando al espectáculo con Israel Galván, y Ricardo Jiménez sale de la banda por circunstancias personales en 2014.

La banda continúa su andadura como dúo (amén de las numerosas y habituales colaboraciones de colegas y amigos) y en 2015 salen Demonio del mediodía (Sentencia Records) y Crown for a mole (Alone-Sentencia), el primero en formato casete y el último en formato 7" y que sirve de carta de presentación para su siguiente larga duración. Orthodox graba Axis (Alone Records) en el sevillano estudio La Mina de Raúl Pérez; la banda define el disco como una obra que, de forma parecida a como sucedió con Amanecer en la puerta oscura, representa de forma global el espíritu creativo de la banda en todas sus facetas.

Orthodox sigue aportando su granito de arena a una escena underground española ya en una etapa de madurez y de la que también participan bandas como Blooming Látigo (con Borja Díaz en una de las baterías), Pylar, Fiera, Miraflores, Malheur, Atavismo o Skullfuck, entre muchas otras. En 2015 hacen una gira con los holandeses Dead Neanderthals por España y Reino Unido y en junio de ese año abren para High on Fire en Bilbao, Madrid y Barcelona.

"En esa visión a la contra es en lo que coinciden también las bandas que me interesan de Sevilla (...). Para mí constituyen una escena -esa palabra cenagosa, ese concepto movedizo- de primer orden. Quizá, de hecho, la escena más remarcable por su originalidad y su falta de prejuicios de las muchas que han surgido últimamente en España."

Tras un periodo de inactividad editorial con la banda durante el cual siguen ofreciendo su directo oscuro y pesado en distintas salas del país y sacando nuevas obras con proyectos paralelos (Marco Serrato trabajando en solitario también desde 2013), en 2017 ven la luz varios títulos.

Supreme (Utech Records) es un track de 36 minutos en el que Marco y Borja, con el añadido del saxo de Achilleas Polychronidis de la banda Skullfuck, llevan al oyente por su vertiente más improvisatoria y psicodélica. En un split con la banda cordobesa de stoner doom Grajo graban una versión de War of man de Neil Young. De esa amalgama que forman Orthodox y Achilleas Polychronidis (o Achilleas Pò o Aki Pò) y que viene de largo surge también Kréas (a editar inicialmente por Dreamsheep Records; tras diversas complicaciones, es Alone Records quien lo publicará en noviembre de 2018), otra suite de texturas y sensaciones más que de riffs y estructuras al uso.

En enero de 2018, el sello británico God Unknown Records edita un split con la banda de Birmingham Rainbow Grave y Orthodox, que participa con Spain is the place, un tema inédito y rescatado de las sesiones de grabación del disco homónimo de Sputnik Trio con la participación del saxofonista británico Colin Webster.

En la primera mitad de 2018 vuelven al Cosmic Fest y a finales de mayo participan en el FOH Fest, donde cuentan en el escenario con la colaboración de Achilleas Polychronidis e incorporan para la actuación a Ricardo Jiménez, que no daba un concierto con la banda desde cuatro años antes y con quien interpretan temas de sus tres primeros discos.
En marzo de 2019 ve la luz Antequera (Head Heritage), un poema de Julian Cope sobre las ruinas megalíticas de la ciudad malagueña; planteado en 2006, cuando Orthodox entró en contacto con el artista galés, la banda lo musicalizó y el libreto incluye el poema en inglés y castellano, fotografías de Cope y un CD con la música de Orthodox y la narración. 

En marzo de 2020 sacan una versión del Countess Bathory de Venom en un split con la banda italiana Viscera///.

Su siguiente larga duración no ve la luz hasta junio de 2022. Proceed (Alone Records) es un disco largamente esperado por los seguidores de la banda y que, además, consolida la vuelta a la formación de Ricardo Jiménez tras varios directos rodando con sus antiguos compañeros. Con la vuelta a la formación original, el disco -producido por Billy Anderson- retoma algunos de los aspectos más "metal" de sus primeros discos, aunque en palabras de uno de los mayores cronistas de la banda, sin duda los pasos dados por Borja y Marco como dúo y por Ricardo en otro proyecto reflejan su impronta en la personalidad de Orthodox:"Más vocal que Gran Poder, más experimental que Amanecer en la Puerta Oscura. Sin los aspectos Morriconianos ritualísticos de Sentencia y radicalmente opuesto al catálogo Bathoriano de la etapa del plúmbeo y primitivísimo Baal... Una base rítmica que se curte en barrica de roble con Supreme/Kreas y se nutre de colaboradores en el coral Axis. Todo hasta que Ricardo retorna para crear una nueva molécula con trazas de todo lo anterior pero mucho más avanzada. Como un Virus mutado, todo esto y nada es Proceed."

Coronel Mortimer, La Muerte Tenía un Blog

Estilo y actitud musicales 
"En el transcurso posterior (a la salida de Gran Poder y Amanecer en la Puerta Oscura), la banda (...) no ha hecho más que profundizar y ampliar un discurso cuya profundidad es difícil de calibrar. (...) Seguir calificando lo que hacen como metal -a secas o con apellidos- es absurdo. Si el jazz fuese aún digno de su fama innovadora de hace medio siglo, se podría decir que en ellos hay algo de jazz. Por su parte, el término 'experimental' podría valer para un apaño, pero lo lastran su vaguedad y su capacidad para espantar al público."Tanto en su música como en sus letras, Orthodox suelen tener como temas culturas ancestrales, folclore localista, mitología o paganismo, entre otros. Marco ha manifestado escribir en inglés por la ductilidad de este idioma y la magia alrededor de usar una lengua preservando su acento extranjero y usar la voz como si de un instrumento más se tratara. Su puesta en escena siempre ha sido sobria en cuanto a indumentaria y diseño de luces, algo más pintoresca en la etapa en que vistieron las túnicas cofrades de las hermandades religiosas sevillanas, lo que reforzaba esa parte del folclore cristiano contenido en sus obras y que afirman también haber hecho para distanciar al espectador del intérprete y conseguir así una mayor focalización de la atención sobre el contenido musical de su espectáculo.

La postura de la banda ante la creación musical, en palabras de Marco Serrato de agosto de 2017, se inclina por que la ortodoxia del metal está en que no hay moldes ni límites. Según el artista sevillano, la auténtica ortodoxia es no quedarse en lo superficial y romper lo preestablecido. "Copiar" más el contenido que las formas.

Proyectos paralelos 
Arconte: Antonio Ramírez (ilustración), Marco Serrato (contrabajo) y Borja Díaz (percusión).

Blooming Látigo: banda sevillana de noise punk que cuenta a la batería con Borja Díaz.

Comancheros: dúo ocasional formado por Borja Díaz (percusión) y Gustavo Domínguez (clarinete, otros).

Dronespell & The Omega Chord: Ricardo Jiménez (guitarra, sintes), Miguel Palou (violín, mandolina), Borja Díaz (percusión).

Génesis Negro: Antonio Ramírez (ilustración), Ricardo Jiménez (música).

Hidden Forces Trio: Gustavo Domínguez (clarinete, otros), Marco Serrato (contrabajo) y Borja Díaz (percusión).

Jacob: David Cordero y Marco Serrato (ambient, drone, experimental...).

Larsen C & the Millennials: combo de jazz/funk/afrobeat que cuenta a la batería con Borja Díaz.

Monstermind: banda de arcade metal formada por Carlos Pérez (voz y guitarra), Javier García (guitarra, coros), Marco Serrato (bajo) y Borja Díaz (batería).

Pylar: en círculos underground se rumorea que Ricardo Jiménez podría ser uno de los componentes de la banda de doom experimental Pylar, banda sevillana que afirma tener a miembros de Orthodox en sus filas, aunque esta información no ha podido ser verificada, ya que mantienen su identidad en secreto como símbolo de una colectividad atávica de la que han hecho su filosofía de trabajo.

Sentencia Records: sello discográfico independiente creado por Serrato y Díaz en 2014 con el fin de publicar obras de proyectos paralelos y artistas afines.

Sesiones ácidas: sesiones de improvisación en torno al sonido stoner y heavy psych; consta de dos volúmenes, ambos producidos por Mentes de Ácido Records.Espacio negativo (2008) - JC Sisto: guitarra y voz; Marco Serrato: bajo; Borja Díaz: batería; David Ruiz: bateríaTagarnina jam (2016) - Sandra Pow: batería; Pot: teclados, sinte, bajo; Marco Serrato: bajo; Juan G Acosta: guitarra; JA Galindo: guitarraSputnik Trio: Ricardo Tejero (saxofón y clarinete, otros), Marco Serrato (contrabajo) y Borja Díaz (percusión). En su disco Spain is the place (Raw Tonk Records, febrero de 2016) participa también el saxofonista Colin Webster (saxos tenor y barítono).

Virtud Corona: Juangui Acosta (guitarra), Xavier Castroviejo (voz), Borja Díaz (percusión).
Marco Serrato tiene actividad en solitario como contrabajista y viene sacando trabajos de forma periódica. Entre otros: Taaru (2013, Knockturne Records), Seis canciones para cuervo (2014, Alone) o El capitán salió a comer (2016, Alone). Compagina su actividad musical con la alfarería bajo la firma Taaru Cerámica. Entre otras colaboraciones con otros artistas, ha participado en los discos Death of a flower y Nazgul Says de Broke Lord (diciembre de 2016 y abril de 2018), Caura (con Masayuki Imanishi, 2019, tsss tapes) o Bestemmia (Raw Tonk Records, abril de 2019; grabado, mezclado y masterizado por Nacho García en abril de 2018 y con arte gráfico de Colin Webster), junto al percusionista Francesco Covarino.

Marco Serrato tiene actividad en solitario como contrabajista y viene sacando trabajos de forma periódica. Entre otros: Taaru (2013, Knockturne Records), Seis canciones para cuervo (2014, Alone) o El capitán salió a comer (2016, Alone). Compagina su actividad musical con la alfarería bajo la firma Taaru Cerámica. Entre otras colaboraciones con otros artistas, ha participado en los discos Death of a flower y Nazgul Says de Broke Lord (diciembre de 2016 y abril de 2018), Caura (con Masayuki Imanishi, 2019, tsss tapes) o Bestemmia (Raw Tonk Records, abril de 2019; grabado, mezclado y masterizado por Nacho García en abril de 2018 y con arte gráfico de Colin Webster), junto al percusionista Francesco Covarino.

Discografía

Referencias 

Grupos de doom metal de España